Der Name Wulfsige bezeichnet folgende Personen:

 Wulfsige (Cornwall), Bischof von Cornwall, † 981/993
 Wulfsige (Lichfield), Bischof von Lichfield, † Oktober 1053
 Wulfsige (London), Bischof von London, † 909/921
 Wulfsige I. (Sherborne), Bischof von Sherborne, † 892/901
 Wulfsige II. (Sherborne), Bischof von Sherborne, † 958
 Wulfsige III. (Sherborne), Bischof von Sherborne, † 1001/1002
 Wulfsige von York, Erzbischof von York, † 830/837